Футбольная лига в сезоне 1933/34 — 42-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в третий раз в своей истории стал лондонский «Арсенал». Второй дивизион выиграл «Гримсби Таун», Третий северный дивизион — «Барнсли», Третий южный дивизион — «Норвич Сити».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1933/34 на RSSSF.com 

1933
Футбол в Англии в сезоне 1933/1934
Английский чемпионат
Английский чемпионат